Kögel steht für:

Unternehmen:
 Kögel Fahrzeugwerke, Nutzfahrzeughersteller
 Kögel Traktoren, Traktorenhersteller

Personen:
 Christian Kögel (* 1967), deutscher Jazzmusiker
 Friedrich Gustav Kögel (1860–1947), deutscher Globetrotter
 Gottfried Kögel (1858–1918), deutscher Verwaltungsjurist und Schriftsteller
 Gustav Kögel (Photochemiker) (1882–1945), Benediktiner-Pater und Photochemiker 
 Hans Kögel (1897–nach 1950), deutscher Politiker (LDPD), MdL Sachsen-Anhalt
 Heinz Kögel (1916–1973), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Ingrid Kögel-Knabner (* 1958), deutsche Bodenkundlerin
 Julius Kögel (1871–1928), deutscher evangelischer Theologe   
 Karl Kögel (* 1917), deutscher Eishockeyspieler
 Karlheinz Kögel (* 1946), deutscher Unternehmer, Stifter des Deutschen Medienpreises
 Kristin Kögel (* 1999), deutsche Fußballspielerin
 Linda Kögel (1861–1940), deutsche Malerin    
 Max Kögel (1860–1925), deutscher Hoffotograf mit Sitz in Heidelberg
 Rudolf Kögel (1829–1896), deutscher evangelischer Theologe und Hofprediger

Ortsteile:
 Kögel (Eisenberg), Einöde der Gemeinde Eisenberg im Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Kögel (Ravensburg), Hof im Stadtteil Eschach von Ravensburg im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Kögel (Roßhaupten), Weiler der Gemeinde Roßhaupten im Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Kögl
 Kogl
 Koegel